Spinorchidee (geslacht) - geslacht uit de orchideeënfamilie
 Lange spinorchidee - soort uit het geslacht spinorchidee
 Gevlekte spinorchidee - soort uit het geslacht spinorchidee